Marina kan avse:

 Marina (hamn) – en typ av hamnanläggning
 Marina (bok) – en spansk ungdomsroman, skriven av Carlos Ruiz Zafón och utgiven 1999
 Marina (munk) –  en kvinna som klädde ut sig till man för att kunna gå in i en munkorden
 Marina (namn) – ett kvinnonamn
 Marina (växter) – ett släkte av ärtväxter

Geografi

Grekland 

 Marína (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Florínis, 
 Marína (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Imathías,

Kroatien 

 Marina (ort i Kroatien, Dalmatien),

USA 

 Marina, Kalifornien, ort, Monterey County,